Alfonso Lara es un nombre de hombre que puede hacer referencia a:

Alfonso Lara (1946-2013), un futbolista chileno.
Alfonso Lara (1968-), un actor español.